PMT steht für:
 Partido Mexicano de los Trabajadores, ehemalige mexikanische Arbeiterpartei
 Personal Mobile Tool, Electronic-Organizer-Modelle von Sharp
 Photomultiplier Tube, ein Gerät zur Detektion sehr schwacher Lichtsignale
 Pro Missa Tridentina, eine römisch-katholische Laienbewegung
 Program Map Table, eine Tabelle in DVB-Strömen
 Pasteurella-multocida-Toxin, ein bakterielles Toxin
 Paramakatoi Airstrip (IATA-Code), Flugfeld von Paramakatoi, Potaro-Siparuni, Guyana
 Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT-Gesetz)
 PMT-Stoff, chemischer Stoff, der persistent, mobil und toxisch ist

pmt steht für:
 Tuamotuische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung